BPA steht als Abkürzung für:

 Bahnpostamt, siehe Postbahnhof
 Basutoland Progressive Association, historische politische Gruppierung in Lesotho
 Bisphenol A, chemische Verbindung
 Blue Panorama Airlines, italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bonneville Power Administration, US-amerikanischer Übertragungsnetzbetreiber
 British Paralympic Association, dem Nationalen Paralympischen Komitee in Großbritannien
 Brighton Port Authority, Musikprojekt von Fatboy Slim aus dem Jahr 2008, siehe The BPA
 British Press Association, Verband der britischen Presse
 Bundespensionsamt, ehemaliges österreichisches Bundesamt
 Bundespersonalausweis, siehe Personalausweis (Deutschland)
 Bundespresseamt (Deutschland), siehe Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

bpa steht für:
 Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste

Siehe auch:

Abkürzung